El nombre Julen Fernández puede referirse a:

 Julen Fernández Díaz (1999-), futbolista español;
 Julen Fernández Vijandi (1978-), ex ciclista español.